Скавронский — фамилия. Известные носители:
 А. Скавронский — псевдоним Григория Данилевского
 Скавронский, Алексей Григорьевич (1931—2008) — советский, российский пианист, педагог; профессор; народный артист России.
 Скавронский, Мартын Карлович, граф (1716—1776) — генерал-аншеф и обер-гофмейстер, родич Екатерины I.
 Скавронский, Николай Сергеевич (1836—1902) — псевдоним Александра Сергеевича Ушакова, русского экономиста и драматурга, автора очерков и мемуаров.
 Скавронский, Павел Мартынович, граф (1757—1794) — действительный камергер и посланник в Неаполе.
 Скавронский, Эварист Владиславович (1846—1909) — архитектор

См. также 
 Скавронская
 Скавронские — графский род